

Patronyme 

 Makatuki Polutele, joueur français de rugby à XV ;
 Napole Polutele, homme politique français.

Homonymie de toponyme